Проску́рівська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва походить від історичної назви міста Хмельницький — Проскурів.

 Проскурівська вулиця — вулиця в Києві.
 Проскурівська вулиця — вулиця в Хмельницькому.

Вулиці